Франкини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франкини, Виктор Антонович (1820—1892) — генерал-лейтенант, первый Карсский губернатор, военный писатель.
 Франкини, Килиан (род. 1994) —  швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Франкини, Симоне (род. 1998) — итальянский футболист, играющий на позиции полузащитника.